James Lloyd (zanger) – Jamaicaans zanger
 James Lloyd (voetballer) – voetballer uit Wales
 James Lloyd (kunstschilder) – Engels kunstschilder
 James Lloyd (politicus) – Amerikaans politicus en minister
 James Lloyd (bokser) – Brits bokser
 James Lloyd (tekenaar) – striptekenaar
 James Lloyd (botanicus) (1810–1896) – Brits plantkundige, werkend in Frankrijk